Кропачев (Кропачёв) — русская фамилия, имеет женскую форму Кропачева (Кропачёва), также топоним.

 Фамилия 
 
 Кропачёв, Георгий Борисович (1930—2016) — советский и российский художник-постановщик, режиссёр-постановщик, сценарист, актёр.
 Кропачёв, Михаил Григорьевич (1901—1973) — советский государственный деятель.
 Кропачев, Михаил Яковлевич (1907—1969) — буровой мастер Полазненской конторы турбинного бурения Пермского совнархоза, Герой Социалистического Труда.
 Кропачев, Николай Михайлович (род. 1959) — российский юрист, ректор Санкт-Петербургского государственного университета.
 Кропачёва, Мария Вячеславовна (1909 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, член-корреспондент Академии педагогических наук РСФСР.
 Топоим 
 Кропачева — деревня в муниципальном образовании «Ухотское» Каргопольского района Архангельской области.

 См. также 
 Кропачёво